Alfredo Battisti (1925-2012), évêque catholique italien
 Lucio Battisti (1943-1998), chanteur italien
 Cesare Battisti (1875-1916), journaliste socialiste et révolutionnaire irrédentiste italien
 Cesare Battisti (né en 1954), assassin, terroriste, membre d'un groupe armé d’extrême gauche actif en Italie durant les « années de plomb », écrivain de romans noirs, gardien d'immeuble, en prison en Italie. 
 Romano Battisti (né en 1986), rameur italien 
 Silvia Battisti (Vérone,), mannequin italienne, Miss Italie en 2007.

Corps célestes 
 (9115) Battisti, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.